Перехва́ль — село в Данковском районе Липецкой области, административный центр Перехвальского сельсовета.

Географическое положение 
Село расположено в месте впадения реки Перехвалка в Дон в 14 км на юг от райцентра города Данков.

Название получило по реке Перехвалка. Этимология слова неясна. Кроме того, в селе есть и другая речка, которая также впадает в Дон, но немного ниже Перехвали — у сел Романово и Селище.

История 
Первое упоминание населенного пункта с название  Перехваль  встречается в  лебедянской платежнице 1617-1621 гг. В писцовых книгах Лебедянского уезда 1627—1628 года значится «село Перехваль на реке Перехвалке, а в селе церковь древена клецки во имя Рождество Христово…» Строительство каменной церкви начато 10 мая 1883 г. в 30 метрах южнее деревянной церкви, на месте которой была поставлена кирпичная часовня-столб. К 1892 г. завершилось строительство колокольни и трапезной. Местным диаконом не позднее 1902 г. при храме была открыта школа грамоты в наемном помещении. В 1903 г. для школы построено собственное здание.

В 1922 г. из церкви была изъята серебряная утварь. В 1929 г. Христорождественский храм вновь был ограблен, но в поисках изделий из цветного металла местные власти нашли лишь старую медную икону и два евангелия с бронзовыми крышками. В 1937 г. сбросили с храма колокола.

В XIX — начале XX века село входило в состав Новоникольской волости Данковского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 361 дворов.

С 1928 года село являлось центром Перехвальского сельсовета Данковского района Козловского округа Центрально-Чернозёмной области, с 1954 года — в составе Липецкой области.

До 2010-х в селе действовала Перехвальская средняя школа.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В селе расположена действующая Церковь Рождества Христова (1892).

Известные уроженцы 
В 1897 году в селе родился ученик Максима Горького писатель В. Д. Ряховский. Сегодня сохраняется гранитный памятный знак: «Здесь стоял дом, в котором родился и жил писатель Ряховский Василий Дмитриевич. 1897—1951». 4 февраля 1999 года в Перехвальской средней школе открыт литературно-художественный музей.

Примечания 

Населённые пункты Данковского района